

Юлаєво — присілок, Мечетлінський район, Башкортостан
 Юлаєво — присілок, Салаватський район, Башкортостан